Paitanás, puede referirse a:

 El paraje denominado Paitanás, que es el angosto cajón cordillerano donde está el valle del Huasco
 El Grupo literario Paitanás, organización compuesta por un sinfín de escritores del Vallenar.